Сар-ле-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північ від Парижа, 60 км на південний захід від Лілля, 25 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Сар-ле-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 Сар-ле-Буа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сар-ле-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале